Die Gelsor Open Romania 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. April 2000 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Taschkent der President’s Cup ausgetragen, der genau wie die Gelsor Open Romania zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Alberto Martín, der dieses Jahr an Position sechs gesetzt im Halbfinale dem späteren Finalisten Markus Hantschk aus Deutschland unterlag. Dieser wiederum hatte im Finale das Nachsehen gegen Martíns ungesetzten Landsmann Juan Balcells. Dies war Balcells einziger Turniererfolg auf der ATP Tour.
Martín gewann an der Seite seines Partners Eyal Ran aus Israel das Doppelturnier. Sie traten damit die Nachfolge der beiden Argentinier Lucas Arnold Ker und Mariano Hood an, die in diesem Jahr an Position zwei gesetzt im Viertelfinale scheiterten. Für Martín war es der erste Doppelerfolg seiner Karriere, für Ran der einzige Titel überhaupt. 

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Bukarest